Кубок чемпионов 1983 — двадцать шестой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы, в котором приняло участие 24 команды. Финал второй раз прошел в городе Гренобль 24 марта, титул сильнейшего защитил Канту, в финале обыграв миланскую Олимпию. Впервые с 1961 года в финале встретились команды из одной страны, до этого это дважды удавалось только советским командам.

Первый раунд

Второй раунд

Третий этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1982 год в баскетболе
1983 год в баскетболе